Brier ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Brier (* 1943), US-amerikanischer Ägyptologe
 Joe Brier (* 1999), britischer Leichtathlet
 Kathy Brier (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin 
 Markus Brier (* 1968), österreichischer Golfspieler
 Tom Brier (* 1971), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Zoe Gillings-Brier (* 1985), britische Snowboarderin 

Brier steht für: 
 Brier (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brier (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brier Island, Insel in Nova Scotia, Kanada
 The Brier, kanadische Curling-Meisterschaften
 Brier-Eisfälle, Gletscherbruch in der Antarktis

Siehe auch:
 Brier Hill
 Breer
 Briers